Bell est une police d’écriture créée par Richard Austin en 1788 pour la British Letter Foundry de l’éditeur-imprimeur John Bell.

Bibliographie 
 

Police d'écriture avec empattement
Police d'écriture latine